De Werf is een nieuwe straat in de Maasboulevard in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De Werf loopt van de kruising met de Havenkade/Peperstraat/Maaskade in zuidwaartse richting, waar het doodloopt tegen het Bastion.

Geschiedenis 
Het gebied dat nu de Werf vormt lag in de vestingtijd direct aan het water van de binnenhaven en diende het voor de binnenscheepvaart als loswal en reparatiewerf. Hoewel het niet direct tot de vestingwerken behoorde, speelde het wel een rol bij belegeringen. De Werf liep van Bastion Le Roy tot aan het Steenen Bolwerck en gaf op twee plaatsen toegang tot de binnenstad. Om die reden was het dan ook van strategisch belang. De meest zuidelijke toegang tot de stad was de Nieuwe Poort, een poterne ter hoogte van de toenmalige Heitgenstoren. Ook kon de binnenstad ook bereikt worden via de Maaspoort. Dit was tevens een van de vier hoofdingangen voor de stad.

Aan de overzijde van de haven lag het eiland De Weerd met daarop een langgerekt couvre-face en, later en een stuk zuidelijker, Bastion Reede. Duidelijk is, dat deze werf dus goed beschermd werd. Dat was ook van wezenlijk belang, aangezien de stad in grote mate afhankelijk was van de Maashandel. Schippers waren namelijk vanwege het stapelrecht verplicht hun waren ter tol aan te bieden.

Huidige situatie 
Sinds 2010 is in het gebied Klein Italië, waar de Werf heeft gelegen, een nieuw winkelgebied in gebruik genomen, de Maasboulevard. Hiertoe zijn enkele straten toegevoegd die verwijzen naar een aantal verdwenen straten. Een van die historische verwijzingen is de nieuwe Werf aan de passantenhaven, een kade voor pleziervaartuigen.

De Werf, waaraan enkele horecagelegenheden, ligt lager dan de andere straten in de Maasboulevard, op gelijke hoogte met de ondergrondse parkeergarage. Aan noordzijde loopt de Werf onder de langzaamverkeersbrug de Weerdsprong door.

Straat in Venlo binnenstad